Toto je seznam měst v Jihoafrické republice.

Největšími aglomeracemi v Jihoafrické republice jsou Johannesburg, kde žije 6 820 713 obyvatel, Kapské Město, kde žije 4 302 014 obyvatel, a Durban, kde žije 4 053 689 obyvatel. Dohromady to představuje asi třetinu obyvatelstva celé země. Pretoria (Tshwane, sídlo vlády) má 1 619 438 obyvatel a Kapské Město (sídlo parlamentu) má 3 433 441 obyvatel (stav 1. ledna 2005).

V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva ze 7. března 1991 a 9. října 1996, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 

 
Jihoafrická republika
města